Pablo Hernández (1975) (1975), Uruguayaans voetballer
Pedro Pablo Hernández (1986), Argentijns-Chileens voetballer
Pablo Hernández Domínguez (1985), Spaans voetballer
Pablo Hernández (wielrenner) (1940-2021), Colombiaans wielrenner